Baldvin je ime več osebnosti, predvsem vladarjev:

Balduin I. Jeruzalemski (tudi Baldvin I. Edeški)
Balduin II. Jeruzalemski (tudi Baldvin II. Edeški)
Balduin III. Jeruzalemski
Balduin IV. Jeruzalemski
Balduin V. Jeruzalemski
Baldvin Ibelinški
Baldvin I. Flandrijski
Baldvin II. Flandrijski (tudi Baldvin I. Boulognški)
Baldvin III. Flandrijski
Baldvin IV. Flandrijski
Baldvin V. Flandrijski
Baldvin VI. Flandrijski (tudi Baldvin I. Hainautski)
Baldvin VII. Flandrijski
Baldvin VIII. Flandrijski
Baldvin I. (Latinsko cesarstvo) (tudi Baldvin I. Konstantinopelski, Baldvin IX. Flandrijski in Baldvin VI. Hainautski)
Baldvin II. (Latinsko cesarstvo) (tudi Baldvin II. Konstantinopelski)
Baldvin II. Boulognški
Baldvin II. Hainautski
Baldvin III. Hainautski
Baldvin IV. Hainautski
Baldvin V. Hainautski
Baudouin I. Belgijski
Baldvin Exetrski, Canterburyjski nadškof
Baldvin Luksemburški, Trierski nadškof

Glej tudi 

 Baldwin